Крини́ца (от русск. диал. крини́ца, , ) — многозначное слово:
 Криница — богиня плодородия, обилия, обитающих в ключах.
 Криница — источник ключевой воды, неглубокий колодезь, родник, колодец, источник
 Криница — русалка

Топоним

Белоруссия 
 Криница — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Криница — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Криница — деревня в Копыльском районе Минской области.
 Криница — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Криница — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Криница — упразднённая деревня в Смолевичском районе Минской области.
 Криница — упразднённая деревня в Червенском районе Минской области.

Россия 
 Криница — село в Богучарском районе Воронежской области.
 Криница — село в Острогожском районе Воронежской области.
 Криница — село в муниципальном образовании город-курорт Геленджик Краснодарского края.
 Криница — хутор в Тихорецком районе Краснодарского края.

Украина 
 Криница — село в Николаевском районе Львовской области.
 Криница — посёлок в Лохвицком районе Полтавской области.
 Криница — село в Монастырисском районе Тернопольской области.
 Криница — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.
 Криница — село в Носовском районе Черниговской области.

Железнодорожные пункты 
 Криница — остановочный пункт электропоездов в Новосибирской области России.
 Криница — остановочный пункт электропоездов в Молодечненском районе Минской области, Белорусская железная дорога

Гидроним 
 Криница — река в Воронежской области, приток Чёрной Калитвы.
 Криница — водохранилище недалеко от Минска.

Название 
 Криница — земледельческая коммуна, созданная группой интеллигентов-народников в 1886 году возле Геленджика. 
 Криница — санаторий в Минском районе Минской области Белоруссии.
 «Криница» — пивоваренная компания в Минске.
 «Криница» — ансамбль казачьей песни.
 «Криницы» — советский фильм 1964 года.

См. также 
 Белая Криница
 Белокриницкая иерархия
 Синяя-Криница

Примечания